Mitchellania är ett släkte av urinsekter. Mitchellania ingår i familjen Hypogastruridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppstjärtar
Mitchellania